Adam Szostkiewicz (1905–1974) – polski zootechnik, rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
 Adam Szostkiewicz (ur. 1952) – polski dziennikarz, tłumacz i publicysta, działacz opozycji w okresie PRL.
 Halina Szostkiewicz (1930–2020) – polski socjolog i redaktor publikacji książkowych pochodzenia żydowskiego.